Dougaloplus är ett släkte av ormstjärnor. Dougaloplus ingår i familjen trådormstjärnor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Trådormstjärnor
Dougaloplus